El nombre Municipio de Marshall puede referirse a:

 Municipio de Marshall (condado de Allegheny, Pensilvania)
 Municipio de Marshall (condado de Calhoun, Míchigan)
 Municipio de Marshall (condado de Clark, Illinois)
 Municipio de Marshall (condado de Clay, Nebraska)
 Municipio de Marshall (condado de Highland, Ohio)
 Municipio de Marshall (condado de Lawrence, Indiana)
 Municipio de Marshall (condado de Louisa, Iowa)
 Municipio de Marshall (condado de Mower, Minnesota)
 Municipio de Marshall (condado de Platte, Misuri)
 Municipio de Marshall (condado de Pocahontas, Iowa)
 Municipio de Marshall (condado de Saline, Misuri)
 Municipio de Marshall (condado de Taylor, Iowa)
 Municipio de Marshall (condado de White, Arkansas)
 Municipio de Marshall (Dakota del Norte)